Sirakow oder Sirakov(a) bezeichnet:

 die Gemeinde Sirákov in Tschechien

Sirakow ist der Familienname folgender Personen:
 David Sirakov (* 1975), deutscher Politikwissenschaftler
 Nasko Sirakow (* 1962), bulgarischer Fußballspieler
 Petko Sirakow (1929–1996), bulgarischer Ringer